Les  championnats d'Europe de kayak-polo de 2009 se sont déroulés du 19 au 23 août à Essen, en Allemagne, en 2009.

Résultats complets

Premier tour 

Les 3 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le deuxième tour.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Tour de classement (pour places 10 à 15) 

Groupe G

Groupe H

Deuxième tour 

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le .

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Matchs de classement (places 10 à 15) 
à venir

Poule de classement (places 7 à 9) 
à venir

Troisième tour 

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales.

Groupe K

Groupe L

Match de classement (places 5 et 6) 
à venir

Carré final 
à venir

Classements

Classement final

Meilleurs buteurs 

À venir

Annexes

Voir aussi 

 Championnats d'Europe de kayak-polo
 Championnat d'Europe féminin de kayak-polo senior 2009
 Championnat d'Europe de kayak-polo masculin espoir 2009
 Championnat d'Europe féminin de kayak-polo espoir 2009

Liens externes 

   Site officiel

2009
Compétition de canoë-kayak en Allemagne
Canoë-kayak en 2009